

Acronimi
 MILA – Mercado Integrado Latinoamericano

Astronomia 
 3231 Mila – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Mila – azienda italiana produttrice di latticini

Botanica 
 Mila – genere di piante della famiglia delle Cactaceae

Cinema 
 Mila – film del 2020 diretto da Christos Nikou

Geografia 
 Mila – città dell'Algeria, da cui prendono nome anche:
 Distretto di Mila
 Provincia di Mila
 Mila – frazione di Stilo (Reggio Calabria)

Onomastica 
 Mila – nome proprio femminile.

Persone 
 Mila By Night – conduttrice radiofonica, doppiatrice, autrice, giornalista pubblicista
 Massimo Mila – musicologo e critico musicale italiano

Personaggi 
 Mila – personaggio della serie Dead or Alive
 Mila Hazuki – protagonista femminile del manga e anime di genere spokon Mila & Shiro, due cuori nella pallavolo
 Mila – personaggio di Star Trek